
YG (rapper) - rapper e ator norte-americano
YG Entertainment - empresa de entretenimento sul-coreana
Yang Hyun-suk - empresário, músico e produtor musical sul-coreano, também conhecido como Yang Goon (YG).
YG Future Strategy Office - série de televisão sul-coreana de 2018 da Netflix sobre planejamentos estratégicos fictícios da YG Entertainment
Desambiguação
Desambiguações de música
Desambiguações de televisão